Ио́сиф Алексе́евич Покро́вский (1868, Черниговская губерния — 1920, Москва) — российский правовед, профессор, доктор римского права (1902).

Биография 
Родился  года в Глуховском уезде Черниговской губернии в семье священника села Пустогород (ныне — Глуховский район Сумской области, Украина).

Окончил Глуховскую прогимназию (1882) и киевскую Коллегию Павла Галагана (1886). Затем учился на юридическом факультете университета Св. Владимира в Киеве, который окончил с отличием в 1890 году. Был оставлен при университете с мая 1891 года для приготовления к профессорскому званию по кафедре римского права. В 1892—1894 годах находился в заграничной командировке в Берлине, где обучался на семинаре (Русский институт) по римскому праву под руководством таких виднейших специалистов, как Генрих Дернбург и Альфред Пернис.

По возвращении из Германии с июня 1894 года преподавал в качестве приват-доцента в Юрьевском университете, где познакомился с М. А. Дьяконовым, В. Э. Грабарем и другими известными учёными того времени. В августе 1896 года защитил в киевском университете магистерскую диссертацию «Право и факт в римском праве» (первая редакция опубликована в Вене в 1895 году под названием «Die actiones in factum des classishen Rechts »), в которой предложил оригинальный взгляд на различие между двумя видами римских исков (actiones in factum и inius conceptae) как один из путей к решению более общей задачи — определения роли римского претора в ходе римского юридического творчества. Был назначен исправляющим должность экстраординарного профессора Киевского университета. 

В 1902 году защитил в университете Св. Владимира докторскую диссертацию «Право и факт в римском праве. Часть II. Генезис преторского права» и в декабре 1902 года стал ординарным профессором по кафедре римского права.

В 1901 году у Покровского родился сын, известный в будущем физик и инженер, Георгий Иосифович Покровский.

С июля 1903 года заведовал кафедрой римского права в Санкт-Петербургском университете, в 1910—1912 годах был деканом юридического факультета. В 1904 году опубликовал популярное учебное пособие «Лекции по истории римского права» (трижды переиздавалось), в 1909 году — монографию «Естественно-правовые течения в истории гражданского права». С 1907 года он преподавал также на Высших женских курсах римское и гражданское право.

После перевода в июле 1912 года по распоряжению министра Л. А. Кассо в Харьковский университет, вопреки собственному желанию,  оскорблённый Покровский в сентябре того же года подал в отставку и переехал в Москву, где с марта 1913 года преподавал в Московском коммерческом институте. В 1913 году была впервые издана его фундаментальная «История римского права» (переиздания 1915, 1917 и после 1991). В этот же период Покровский стал известен и как цивилист — в 1913 году он напечатал брошюру «Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права». С октября 1916 года он состоял деканом экономического отделения Московского коммерческого института. 

В 1917 году издаются «Основные проблемы гражданского права» — важнейшее произведение всего наследия И. А. Покровского, затрагивающее важнейшие аспекты развития цивилистической науки в начале 20-го века. Произведение было рассчитано не только на профессиональных юристов, но адресовано широкому кругу читателей, поэтому написано скорее в публицистической, нежели академической манере. 

После революции 1917 года Покровский возвратился в Петербург, где был выбран ординарным профессором по кафедре римского права Петроградского университета, но принял участие лишь в одном заседании юридического факультета 15 мая 1917 года и вскоре был вынужден опять переехать в Москву. C декабря 1917 года и до конца жизни он был ординарным профессором Московского университета. В 1918 году написал статью «Перуново заклятье» для антибольшевистского сборника «Из глубины».

В марте 1919 года он оставил службу в коммерческом институте, но уже в мае того же года был избран профессором Московского института народного хозяйства.

C 1917 года Иосифа Алексеевича Покровского начали мучить приступы астмы, усугубляемые тяжёлым материальным положением и переживаниями в революционные годы; в ночь с 13 на 14 апреля 1920 года он умер от очередного приступа. Был похоронен на кладбище Новодевичья монастыря.

Библиография

Монографии

Статьи и доклады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Перуново заклятье

Литература 
 
 
 Полянский Н. Н. Иосиф Алексеевич Покровский: Личность покойного и его учёные труды  // Право и жизнь. — 1922. — Кн. 1.
 
 
 
 
 Шилохвост О. Ю. Русские цивилисты: середина XVIII — начало XX в.: крат. биогр. слов. — : «Статут», 2005 — ISBN 5-8354-0303-8. — С. 133.

Ссылки 
 Покровский Иосиф Алексеевич 
 

Выпускники Коллегии Павла Галагана
Преподаватели московского коммерческого института
Правоведы Российской империи
Юристы XX века
Юристы XIX века
Похороненные в Новодевичьем монастыре
доктора римского права